Batrachops Bibron,1855 – synonim rodzaju ryb Colomesus z rodziny rozdymkowatych
 Batrachops Heckel,1840 – synonim rodzaju ryb Crenicichla z rodziny pielęgnicowatych